Totsuka-no-Tsurugi désigne une épée légendaire du Japon, qui apparait dans le Kojiki.
 Totsuka-ku désigne un arrondissement de Yokohama, au Japon.
 Totsuka-juku  désigne la cinquième station de la route du Tokaido.